Estació de Cornellà Centre

 Estació de Cornellà-Riera, estació de la línia 8 i línies S3, S4, S8 i S9 de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
 Estació de Cornellà-Salines, estació de ferrocarril de la Línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya